Анато́лий Ива́нович Его́ров: Егоров, Анатолий Иванович (род. 1928) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Егоров, Анатолий Иванович (род. 1933) — советский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Егоров, Анатолий Иванович (род. 1934) — советский футболист, тренер.
 Егоров, Анатолий Иванович (род. 1945) — советский и российский актёр.
 Егоров, Анатолий Иванович (род. 1948) — советский футболист.